

Geografia 
 Mongo – città del Ciad
 Mongo – territorio governato da un capotribù della Sierra Leone
 Mongo – piccolo centro abitato dell'Indiana, negli Stati Uniti d'America

Altro 
 Mongo – gruppo etnico della Repubblica Democratica del Congo
 Mongo – album di Mongo Santamaría del 1959
 Mongo – pianeta immaginario presente nella striscia a fumetti di Flash Gordon